Campbell [khembl] má následující významy:

místní jméno
 Campbell County – okresy v USA
 Campbell Mithun Tower – mrakodrap v Minneapolis
 Campbellovy ostrovy
 Campbellův ostrov

příjmení
 Archibald Campbell, 3. vévoda z Argyllu (1682–1761) – britský a skotský státník a právník
 Beck David Campbell, uměleckým jménem Beck Hansen (* 1970) – americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista
 Ben Nighthorse Campbell (* 1933) – americký politik a zápasník–judista šajenského původu
 Bettina Campbell (* 1974) – nizozemská pornoherečka
 Bobby Campbell (1956-2016) - severoirský fotbalista
 Brian Campbell (* 1979) – kanadský hokejista
 Bruce Campbell (* 1958) – americký herec
 Cate Campbell (* 1992) – australská plavkyně
 Danielle Campbell (Tammin Pamela Sursok; * 1995) – americká herečka
 Darren Campbell (* 1973) – britský atlet
 Donald Campbell (1885–1948) – britský závodník, držitel 8 světových rychlostních rekordů v automobilu a ve člunu
 Donald T. Campbell (1916–1996) – americký psycholog,
 Eddie Campbell (* 1955) – skotský komiksový kreslíř
 Eric Campbell (1880–1917) – britský filmový herec
 Frederick Campbell, 3. hrabě z Cawdoru (1847–1911) – britský státník
 George Campbell (1878–1972) – kanadský olympijský vítěz v lakrosu
 George Campbell, 8. vévoda z Argyllu (1823–1900) – britský státník
 Glen Campbell (1936–2017) – americký country zpěvák
 Gregory Campbell (1983) – kanadský hokejista
 Henry Campbell-Bannerman (1836–1908) – britský státník
 Christopher Campbell (1954) – americký zápasník, volnostylař
 Jack Campbell – rozcestník
 Joel Campbell (* 1992) – kostarický fotbalista
 John Campbell, 2. vévoda z Argyllu (1680–1743) – britský a skotský státník a vojevůdce
 John Wood Campbell (1910–1971) – americký spisovatel v žánru sci-fi
 Joseph Campbell (1904–1987) – americký religionista
 Judy Campbell (1916–2004) – anglická herečka
 Juliet Campbellová (* 1970) – jamajská atletka, běžkyně
 Kim Campbellová (* 1947) – kanadská politička, právnička, diplomatka a spisovatelka
 Larry Campbell (* 1955) – americký hudebník
 Luke Campbell (* 1987) – britský profesionální boxer,
 Malcolm Campbell (1885–1948) – britský závodník, držitel několika světových rychlostních rekordů v automobilu a ve člunu
 Martin Campbell (* 1943) – novozélandský filmový režisér
 Mike Campbell (* 1950) – americký hudebník
 Milton Campbell (* 1976) – americký běžec
 Milton Campbell (desetibojař) (1933–2012) – americký atlet
 Mont Campbell (* 1950) – britský hudebník
 Naomi Campbell (* 1970) – britská modelka
 Neve Campbellová (* 1973) – americká herečka
 Paul Campbell (* 1979) – kanadský herec
 Phil Campbell (* 1961) – britský kytarista
 Sol Campbell (* 1974) – anglický fotbalista
 Sterling Campbell (* 1964) – americký bubeník
 T. Collin Campbell – americký profesor zabývající se výživou
 Thomas Campbell (1777–1844) – skotský básník
 Tonie Campbell (* 1960) – americký atlet
 Veronica Campbellová-Brownová (* 1982) – jamajská atletka, sprinterka
 Vivian Campbell (* 1962) – irský hudebník
 William C. Campbell (* 1930) – irsko-americký biochemik a parazitolog, nositel Nobelovy ceny
 William Wallace Campbell (1862–1938) – americký astronom

Rodné jméno
 Jamie Campbell Bower (1988) – britský herec

Jiné významy
 Campbell Soup Company – americký výrobce polévek a konzervovaných potravin
 Campbell's Soup Cans – obrazy Andy Warhola inspirované obalem Campbellovy polévky
 Clarence S. Campbell Bowl

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení